Јелена Балшић се може односити на:

 Јелена Лазаревић Балшић (у. 1443), ћерка кнеза Лазара, супруга Ђурђа II Балшића (а потом Сандаља Косаче)
 Јелена Балшић (у. 1453), ћерка Балше III Балшића, супруга Стефана Вукчића Косаче